Licence steht für:

 Licence, ein akademischer Grad in frankophonen Ländern
 Licence (England und Wales), einen vertraglichen Anspruch auf Nutzung einer Liegenschaft

Licence ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Licence, britischer Chemiker und Hochschullehrer